Студеничани () — община в Северной Македонии. Расположена в центральной части страны. Население составляет 17 246 человека (2002 год).

Административный центр — село Студеничани.

Площадь территории общины 276,16 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 албанцы — 11 793 чел. (68,4%);
 турки — 3 285 чел. (19,1%);
 боснийцы — 1 662 чел. (9,6%);
 македонцы — 309 чел. (1,8%);
 остальные — 197 чел. (1,1%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии